Bolko I el Estricto, conocido también como el Crudo o de Jawor (:  o Srogi o Jaworski; 1252/56 – 9 de noviembre de 1301), fue un Duque de Lwówek (Löwenberg) durante 1278–81 (con su hermano como co-gobernante) y de Jawor (Jauer) desde 1278 (con su hermano como co-gobernante hasta 1281), Duque único de Lwówek desde 1286, Duque de Świdnica-Ziębice desde entonces 1291.

Era el segundo hijo  de Boleslao II el Calvo, Duque de Legnica y su primera mujer Hedwig, hija de Enrique I, Conde de Anhalt.

Vida 
Muy probablemente porque era aún demasiado joven como para participar activamente en política, Bolko aparece raramente en las crónicas antes de la muerte de su padre. Es posible que participara en la Batalla victoriosa de Stolec en 1277.

Bolesłao II murió el 26 de diciembre de 1278. Bolko I y su hermano menor Bernard heredaron Jawor (Jauer) y Lwówek (Löwenberg) como cogobernantes mientras que su hermano mayor Enrique V el Gordo retuvo Legnica. En 1281 Bolko I y Bernardo dividieron sus territorios: Bernard mantuvo Lwówek, y Bolko se convirtió en único gobernante en de Jawor.

Una de las primeras tareas de Bolko I como gobernante único fue proteger su modesta herencia del creciente poder de Enrique IV Probus, Duque de Breslavia. Con tal fin, decidió aliarse con los Margraves de Brandeburgo. Para cimentar esta alianza, se concertó el matrimonio de Bolko I con Beatriz, la hija del Margrave Otón V el Alto de Brandeburgo. La ceremonia de petición tuvo lugar en la ciudad de Spandau el 19 de abril de 1279; sin embargo, debido al cercano parentesco entre novio y novia, la boda formal se celebró más de cinco años después, en 1284 (aunque la dispensa papal se dio ya en 1285). La relación de Bolko I con la Casa de Ascania provocó su intervención en un conflicto armado con el rey alemán Rodolfo I de Habsburgo y Enrique IV Probus. Una expedición a Breslavia en 1280 y a Praga al año siguiente, en lugar de éxitos, le trajo represalias por parte del Duque de Breslavia.

Tras la muerte de su hermano Bernard en 1286 sin descendencia, Bolko heredó el Ducado de Lwówek, en virtud de un tratado de herencia recíproco firmado por los hermanos alrededor de 1281.

En la segunda mitad de los años 1280, Bolko intentó evitar los peligros del creciente poder de Enrique IV de Breslavia y empezó a acercarse a Wenceslao II de Bohemia. Viajó en varias ocasiones a Praga y participó en muchas ceremonias cortesanas, por ejemplo en 1289, cuando Bolko participó en el homenaje del duque Casimiro de Bytom a Wenceslao II. Sin embargo, pese a que Bolko consiguió resistirse a la dominación de Praga, recibió beneficios menores del Reino de Bohemia, como la posesión del estratégico castillo de Schömberg (ahora Chełmsko Śląskie) en la frontera Bohemia.

La inesperada muerte de Enrique IV Probus en 1290 causó un cambio completo en la política en Silesia. El hermano de Bolko I, Enrique V el Gordo, ocupó Breslavia y se hizo con el poder en todos los dominios de Enrique IV, pero tuvo que afrontar la oposición de los nobles locales y las pretensiones del heredero legítimo de Enrique IV, el duque Enrique III de Głogów. Bolko decidió apoyar a su hermano, pero cobrándose un elevado precio. Sólo después de que su hermano le entregara las ciudades de Świdnica, Ząbkowice, Ziębice y Strzelin Bolko envió tropas y suministros a Wroclaw y Legnica. Sin embargo, esta ayuda fue insuficiente y Enrique V fue vencido y encarcelado por Enrique III. Nombrado regente de Enrique V durante su ausencia, Bolko nunca intentó obtener la liberación de su hermano.

Los años 1290 fueron también un periodo de relaciones difíciles con el Reino de Bohemia. No se sabe por qué las relaciones entre ambos se alteraron, pero podría haber sido el programa de fortificación de fronteras iniciado por Bolko I, específicamente de las ciudades fronterizas de Świdnica, Wleń, Strzegom y Kamienna Góra). Después de esto, Bolko intentó obtener el control pleno del Ducado de Nysa-Otmuchów, entregado al obispado de Wroclaw por el testamento de Enrique IV.

Resentido por las ambiciones de Bolko I, el Obispo Jan Romka decidió utilizar su artillería pesada contra el Duque: en 1294 Bolko fue excomulgado, y todas sus tierras fueron puestas en entredicho. Forzado por estas acciones, Bolko renunció a su pretensiones y liberó los castillos del obispo que había ocupado.

Las tensiones entre Bolko I y Wenceslao II estallaron finalmente en 1295 y la guerra empezó. El rey bohemio no esperaba una resistencia significativa; no obstante, para su sorpresa, tuvo que afrontar una defensa eficaz por parte del Duque de Jawor. En la guerra con Bohemia, Bolko pudo utilizar las fortificaciones construidas por él (el ejército Bohemio fue detenido en Kamienna Góra). Bolko también demostró ser un político sensato; inmediatamente después de detener el avance bohemio, puso sus dominios bajo protección del Papa Bonifacio VIII, lo que facilitó un acuerdo de paz con Wencesalo. La paz fue firmada probablemente a principios de 1297, ya que el 2 de junio de aquel año Bolko asistió a la coronación de Wenceslao II en Praga.

A principios de 1296 falleció Enrique V el Gordo, dejando tres hijos menores. Como pariente masculino más cercano, la custodia de los hijos y la regencia de sus territorios le fue entregada a Bolko I. En esta situación Bolko intentó sacar el mayor partido posible y tomó para él el castillo de Sobótka. La regencia de Bolko I tuvo que afrontar varias dificultades: primero, la resistencia de la poderosa nobleza breslava, que sabían que la dureza del gobierno de Bolko I  podía afectar sus privilegios. Pronto, Enrique III de Głogów decidió explotar las dificultades del Duque de Jawor y empezó una guerra contra él. No obstante, Bolko  consiguió una victoria total, no sólo porque pudo repeler la invasión del Duque de Głogów, sino que además conquistó los castillos de Chojnów y Bolesławiec.

Bolko era enérgico en desarrollar sus tierras y construir castillos. A pesar de que era de origen eslavo y Piasta, favoreció la colonización de sus tierras por inmigrantes alemanes y fue un patrón del movimiento Cisterciense, notablemente fundando el monasterio cisterciense de Grüssau (Krzeszów).

Fue un mecenas de la literatura. Un poema de 8000 versos en alto alemán medio sobre las proezas de Ludwig III, Conde de Turingia, fue compuesto por un sacerdote de nombre desconocido a instancias de Bolko.

Para resolver la tensa situación en Alta Silesia, se convocó un congreso anual de duques Silesios en marzo de 1297 en Zwanowicach, donde Bolko hizo el acuerdo final con Enrique III. Bolko pasó los últimos años de su vida reforzando su posición como el más poderoso de los príncipes silesios, lo que consiguió tras su reconocimiento como vasallo Papal el 21 de marzo de 1299.

Muerte 
Bolko murió repentinamente el 9 de noviembre de 1301, y fue enterrado en la abadía de Krzeszów. Fue sucedido por sus hijos, pero al ser menores  en aquel tiempo, la regencia y la custodia de los niños fue asumida por su cuñado Herman, Margrave de Brandenburg-Salzwedel. La custodia de los hijos de Enrique V y la regencia de sus tierras fue asumida por el rey Wenceslao II.

Matrimonio y descendencia 
En Berlín el 4 de octubre de 1284, Bolko desposó a Beatrice (n. ca. 1270 – m. antes de 26 de abril de 1316), hija de Otón V "el Alto", Margrave de Brandenburg-Salzwedel. Tuvieron diez hijos:

 Judith (1287 – Landshut, 15 de septiembre de 1320), casada en 1299 con Esteban I, Duque de Baja Baviera.
 Bolko (1288 – 30 de enero de 1300).
 Beatriz (1290 – Múnich, 25 de agosto de 1322), casada el 14 de octubre de 1308 con Luis IV de Baviera, más tarde Rey de Alemania y Sacro Emperador Romano.
 Bernard (1291 – 6 de mayo de 1326).
 Enrique I (1292/96 – 15 de mayo de 1346).
 Elisabeth (1300).
 Margareta (1300) [¿gemela de Elisabeth?].
 Bolko II (1 de febrero de 1300 - 11 de junio de 1341).
 Un hijo (1301 – 24 de diciembre de 1307).
 Anna (nacida póstumamente 21 de noviembre de 1301 – . 24 de junio de 1334), Abadesa de St. Clara, Strehlen (1327).

Ascendencia

Notas

Referencias
 Garland, Henry, & Garland, Judith, The Oxford Companion to German Literature, Oxford University Press, Oxford, 1997, 
Rieckenberg, Hans Jürgen "Bolko I." en Neue Deutsche Biographie (NDB), tomo 2, Duncker & Humblot, Berlín 1955, p. 431enlace irrecuperable
 BOLKO I SUROWY (WIELKI, CHWALEBNY, ŚWIDNICKI)
 
 Banco de datos genealógicos de Herbert Stoyan

Referencias 

Duques de Silesia
Piastas
Liberados de la excomunión
Duques de Polonia del siglo XIII